|-
|  ||  || 23 серпня 2001 ||  || 
|-
|  ||  || 16 серпня 2001 || Сокорро || LINEAR
|-
|  ||  || 17 серпня 2001 || Сокорро || LINEAR
|-
|  ||  || 19 серпня 2001 || Сокорро || LINEAR
|-
|  ||  || 20 серпня 2001 || Сокорро || LINEAR
|-
|  ||  || 22 серпня 2001 || Сокорро || LINEAR
|-
|  ||  || 18 серпня 2001 || Паломар || NEAT
|-
|  ||  || 19 серпня 2001 || Обсерваторія Ондржейов || , 
|-
|  ||  || 19 серпня 2001 || Халеакала || NEAT
|-
|  ||  || 19 серпня 2001 || Халеакала || NEAT
|-
|  ||  || 18 серпня 2001 || Сокорро || LINEAR
|-
|  ||  || 19 серпня 2001 || Сокорро || LINEAR
|-
|  ||  || 19 серпня 2001 || Сокорро || LINEAR
|-
|  ||  || 19 серпня 2001 || Сокорро || LINEAR
|-
|  ||  || 20 серпня 2001 || Сокорро || LINEAR
|-
|  ||  || 20 серпня 2001 || Сокорро || LINEAR
|-
|  ||  || 20 серпня 2001 || Сокорро || LINEAR
|-
|  ||  || 22 серпня 2001 || Сокорро || LINEAR
|-
|  ||  || 18 серпня 2001 || Андерсон-Меса || LONEOS
|-
|  ||  || 18 серпня 2001 || Андерсон-Меса || LONEOS
|-
|  ||  || 18 серпня 2001 || Андерсон-Меса || LONEOS
|-
|  ||  || 23 серпня 2001 || Андерсон-Меса || LONEOS
|-
|  ||  || 20 серпня 2001 || Халеакала || NEAT
|-
|  ||  || 24 серпня 2001 || Паломар || NEAT
|-
|  ||  || 24 серпня 2001 || Паломар || NEAT
|-
| 82926 Жакей (Jacquey) ||  || 25 серпня 2001 ||  || -
|-
| (82927) Ferrucci ||  || 25 серпня 2001 ||  || , 
|-
|  ||  || 19 серпня 2001 || Обсерваторія Ондржейов || , 
|-
|  ||  || 20 серпня 2001 || Ондржеєв || П. Правець, П. Кушнірак
|-
|  ||  || 24 серпня 2001 || Ондржеєв || П. Правець, П. Кушнірак
|-
|  ||  || 25 серпня 2001 || Сокорро || LINEAR
|-
|  ||  || 25 серпня 2001 || Сокорро || LINEAR
|-
|  ||  || 25 серпня 2001 || Сокорро || LINEAR
|-
|  ||  || 25 серпня 2001 || Сокорро || LINEAR
|-
|  ||  || 25 серпня 2001 || Сокорро || LINEAR
|-
|  ||  || 25 серпня 2001 ||  || 
|-
|  ||  || 26 серпня 2001 || Обсерваторія Ондржейов || , 
|-
|  ||  || 17 серпня 2001 || Сокорро || LINEAR
|-
|  ||  || 17 серпня 2001 || Сокорро || LINEAR
|-
|  ||  || 17 серпня 2001 || Сокорро || LINEAR
|-
|  ||  || 17 серпня 2001 || Сокорро || LINEAR
|-
|  ||  || 17 серпня 2001 || Сокорро || LINEAR
|-
|  ||  || 17 серпня 2001 || Сокорро || LINEAR
|-
|  ||  || 17 серпня 2001 || Сокорро || LINEAR
|-
|  ||  || 17 серпня 2001 || Сокорро || LINEAR
|-
|  ||  || 18 серпня 2001 || Сокорро || LINEAR
|-
|  ||  || 19 серпня 2001 || Сокорро || LINEAR
|-
|  ||  || 19 серпня 2001 || Сокорро || LINEAR
|-
|  ||  || 19 серпня 2001 || Сокорро || LINEAR
|-
|  ||  || 19 серпня 2001 || Сокорро || LINEAR
|-
|  ||  || 19 серпня 2001 || Сокорро || LINEAR
|-
|  ||  || 19 серпня 2001 || Сокорро || LINEAR
|-
|  ||  || 20 серпня 2001 || Сокорро || LINEAR
|-
|  ||  || 20 серпня 2001 || Сокорро || LINEAR
|-
|  ||  || 20 серпня 2001 || Сокорро || LINEAR
|-
|  ||  || 20 серпня 2001 || Сокорро || LINEAR
|-
|  ||  || 20 серпня 2001 || Сокорро || LINEAR
|-
|  ||  || 20 серпня 2001 || Сокорро || LINEAR
|-
|  ||  || 20 серпня 2001 || Сокорро || LINEAR
|-
|  ||  || 20 серпня 2001 || Сокорро || LINEAR
|-
|  ||  || 20 серпня 2001 || Сокорро || LINEAR
|-
|  ||  || 20 серпня 2001 || Сокорро || LINEAR
|-
|  ||  || 20 серпня 2001 || Сокорро || LINEAR
|-
|  ||  || 20 серпня 2001 || Сокорро || LINEAR
|-
|  ||  || 20 серпня 2001 || Сокорро || LINEAR
|-
|  ||  || 20 серпня 2001 || Сокорро || LINEAR
|-
|  ||  || 20 серпня 2001 || Сокорро || LINEAR
|-
|  ||  || 21 серпня 2001 || Сокорро || LINEAR
|-
|  ||  || 21 серпня 2001 || Сокорро || LINEAR
|-
|  ||  || 22 серпня 2001 || Сокорро || LINEAR
|-
|  ||  || 22 серпня 2001 || Сокорро || LINEAR
|-
|  ||  || 22 серпня 2001 || Сокорро || LINEAR
|-
|  ||  || 22 серпня 2001 || Сокорро || LINEAR
|-
|  ||  || 22 серпня 2001 || Сокорро || LINEAR
|-
|  ||  || 22 серпня 2001 || Сокорро || LINEAR
|-
|  ||  || 22 серпня 2001 || Сокорро || LINEAR
|-
|  ||  || 22 серпня 2001 || Сокорро || LINEAR
|-
|  ||  || 24 серпня 2001 || Сокорро || LINEAR
|-
|  ||  || 24 серпня 2001 || Сокорро || LINEAR
|-
|  ||  || 21 серпня 2001 || Кітт-Пік || Spacewatch
|-
|  ||  || 21 серпня 2001 || Кітт-Пік || Spacewatch
|-
|  ||  || 21 серпня 2001 || Кітт-Пік || Spacewatch
|-
|  ||  || 21 серпня 2001 || Кітт-Пік || Spacewatch
|-
|  ||  || 20 серпня 2001 || Паломар || NEAT
|-
|  ||  || 20 серпня 2001 || Паломар || NEAT
|-
|  ||  || 20 серпня 2001 || Паломар || NEAT
|-
|  ||  || 20 серпня 2001 || Паломар || NEAT
|-
|  ||  || 20 серпня 2001 || Паломар || NEAT
|-
|  ||  || 20 серпня 2001 || Халеакала || NEAT
|-
|  ||  || 25 серпня 2001 ||  || 
|-
|  ||  || 27 серпня 2001 || Сокорро || LINEAR
|-
|  ||  || 27 серпня 2001 ||  || 
|-
|  ||  || 28 серпня 2001 ||  || 
|-
|  ||  || 30 серпня 2001 || Дезерт-Ігл || Вільям Єн
|-
|  ||  || 23 серпня 2001 || Андерсон-Меса || LONEOS
|-
|  ||  || 23 серпня 2001 || Андерсон-Меса || LONEOS
|-
|  ||  || 23 серпня 2001 || Андерсон-Меса || LONEOS
|-
|  ||  || 23 серпня 2001 || Андерсон-Меса || LONEOS
|-
|  ||  || 23 серпня 2001 || Андерсон-Меса || LONEOS
|-
|  ||  || 23 серпня 2001 || Андерсон-Меса || LONEOS
|}

Див. також 
Список астероїдів

82901